Аеропорт Гамберсайд (, ) — міжнародний аеропорт, розташований за 19 км W від Грімсбі та за 24 км від Кінгстон-апон-Галл, Північний Лінкольншир, Англія.

Авіалінії та напрямки

Статистика

Примітки

Посилання 

 Офіційний вебсайт 

Аеропорти Великої Британії
Аеропорти, збудовані 1974